Tchernobyl (en ukrainien : ) est une ville d'Ukraine, près de Kiev.
 La ville de Tchernobyl est principalement connue pour la catastrophe de Tchernobyl qui a fait suite à l'accident nucléaire survenu le  dans la centrale nucléaire de Tchernobyl.
 Le raïon de Tchernobyl est un ancien district de l'oblast de Kiev en Ukraine.
 Tchernobyl est aussi le nom d'un virus informatique conçu pour effacer le contenu du BIOS le jour anniversaire de l'accident.

Titre d'œuvres 
 Chernobyl, une mini-série télévisée britannico-américaine diffusée en 2019.
 Chernobyl: Under Fire, un film russe sorti en 2021.